Estación Ayacucho puede referirse a:

 Estación Ayacucho de la línea 1 del Metro de Lima, Perú.
 Estación Ayacucho del Ferrocarril Roca de la ciudad de Ayacucho en la provincia de Buenos Aires, Argentina.